Mahboob ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Hasan Mahboob (* 1981 als Silas Kirui), bahrainischer Langstreckenläufer kenianischer Herkunft
 Roya Mahboob, afghanische Geschäftsfrau und Unternehmerin aus Afghanistan